Schnellert bezeichnet
 Schnellert (Waldschutzgebiet), Schutzgebiet in Luxemburg
 Schnellert (Pseudodolmen), Felsformation

Siehe auch:
 Burg Schnellerts